Christian Zoll ist der Name folgender Personen:

* Christian Zoll (Politiker, 1941) (1941–2017), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Bad Kissingen (1990–2002)
 Christian Zoll (Politiker, 1993) (* 1993), österreichischer Politiker (ÖVP)